Amerikai Egyesült Államok
Read Township (Clayton megye, Iowa)
Read Township (Butler megye, Nebraska)
Read (Nyugat-Virginia)
 Egyesült Királyság
Read (Lancashire)